Plusieurs personnages historiques ou de fiction ont reçu le surnom le Blanc en raison de leur chevelure blanche ou de leur teint pâle.

Personnages historiques 
 Gautier le Blanc : Gautier II de Vexin (?-1017/1024), comte de Vexin, de Mantes, d'Amiens et de Valois
 Henri III le Blanc (1227/1230-1266), duc de Silésie de la dynastie des Piasts
 Hugues le Blanc
Hugues le Grand (v. 897-956), comte de Paris, duc des Francs et père d'Hugues Capet
Hugues III de Lusignan (v.948-1012), seigneur de Lusignan, croisé
 Ladislas le Blanc (), membre de la dynastie polonaise des Piasts
 Lech le Blanc (1186/1187-1227), souverain de Pologne de la dynastie des Piasts

Personnages de fiction 
 Gandalf le Blanc : personnage créé par  dans Bilbo le Hobbit et repris dans la trilogie Le Seigneur des anneaux (au cours de l'intrigue duquel il prend ce surnom)
 Saroumane le Blanc : personnage créé par  apparaissant dans la trilogie Le Seigneur des anneaux
 Tirant le Blanc, héros éponyme du roman de chevalerie de Joanot Martorell et du film de Vicente Aranda

Articles connexes 
 Liste de personnages historiques appelés le Bon
 Liste de personnages historiques appelés le Grand
 Liste de personnages historiques appelés le Noir
 Liste de personnages historiques appelés le Petit

Personnages historiques appelés le Bon
Rétronyme de personne